Transport:
 Caravana (expedició): colla de viatgers al desert
 Caravana (rulot), remolc, arrossegat per un automòbil o camió
 Arts:
 La Caravana Perduda, 1927, obra teatral de Juli Vallmitjana i Colomines
 La caravana, 1928, novel·la de Josep Maria Millàs-Raurell (Premi Concepció Rabell)
 Caravana nazarena Éxodo y odisea de España (1936-1940): assaig d'Àngel Samblancat i Salanova
 Caravana (pel·lícula), pel·lícula amb Bárbaro Marín de 1989
 Caravana (sèrie), sèrie televisiva (1957-1960)
 La Caravana: cobla fundada per Martirià Font i Coll, Enric Vilà i Armengol i Ricard Viladesau i Caner el 1942 a Torroella de Montgrí
 The Gipsy's Caravan: xarleston, composició de Rafael Gálvez Bellido
 Arthur Caravan, un grup de música d'Alcoi
 Història:
 Caravana de la mort, esquadró de l'Exèrcit de Xile, després del cop d'estat d'Augusto Pinochet el 1973 va assassinar més de 120 opositors
 Política:
 Caravana occitana: manifestació musical per a assabentar del problema de l'occità per Gardarem la Tèrra
 Caravana pola Oficialidá una iniciativa per fomentar l'asturià pel Conceyu Abiertu pola Oficialidá